

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Borowa Droga - część wsi Nowa Wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno
 Borowa Droga - część wsi Żarnowo Drugie w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Augustów
 Borowa Droga - część wsi Żarnowo Pierwsze w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Augustów
 Borowa Droga - część wsi Żarnowo Trzecie w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Augustów

Zobacz też 
 Rezowa Droga